País de Gales
 Wales (Alasca)
 Wales (Utah)
 Wales (Wisconsin)
 Wales (Dacota do Norte)
 Lake Wales — localidade da Flórida
 North Wales — localidade da Pensilvânia
 North Wales Coast Line

Desambiguações de topônimos